Ме́дов (Ме́дова) — многозначный термин: фамилия и топоним.

Известные носители

К 
 Медов, Константин Иванович (1927—1989) — советский шахтёр, Герой Социалистического Труда.

Топоним 
 Медов () — коммуна в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания.